Berrada (en arabe : برادة) est l'une des plus grandes familles marocaines de l'ancienne médina de Fès, elle est considérée, à côté d'autres familles anciennes de Fès, comme la première élite du Maroc

 Abdelali Berrada Sounni (19?-), homme d'affaires marocain, président de Palmeraie Holding ;
 Abdelaziz Barrada (né en 1989), footballeur international marocain ;
 Abderrahim Berrada (1938-2022), avocat marocain ;
 Abdeslam Berrada (19?-), homme politique marocain, notamment ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire dans le gouvernement Ahmed Osman ;
 Farid Berrada (19?-2013), homme d'affaires ex-président DG de Colorado ;
 Hicham Berrada (né en 1986), artiste franco-marocain spécialisé en art contemporain et installations ;
 Lamia Berrada-Berca (née en 1970), écrivaine franco-marocaine ;
  ;
 Mohamed Alami Berrada (né en 1979), homme d'affaires marocain ;
 Morad Berrada (né en 1991), nageur international marocain ;
 Omar Berrada (1978-), écrivain, traducteur et poète marocain ; 
 Yto Barrada (née en 1971), photographe franco-marocaine, fondatrice de la cinémathèque de Tanger.

Références 

Patronyme marocain